Загурув:

 Загурув — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Слупецкий повят.
 Загурув — гмина (уезд) в Польше, входит в Слупецкий повят, Великопольское воеводство.